Ebo kan syfta på:

 Lagen om eget boende (EBO-lagen) – svensk lag som ger en asylsökande rätt att behålla statliga och kommunala bidrag oberoende av bosättningsplats
 Ebo (spindelsläkte) – spindelsläkte i familjen snabblöparspindlar

Personer 
 Ebo av Reims (775–851) – frankisk ärkebiskop och missionär

Geografi

Angola 

 Município Ebo, kommun, Cuanza Sul, 

Robotskapade Angolaförgreningar